Feldhof ist der Name folgender Orte:
 Heil- und Pflegeanstalt Am Feldhof in Graz, heute LKH Graz II Standort Süd
 Feldhof (Bernbeuren), Ortsteil der Gemeinde Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Feldhof (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Feldhof (Freising), Ortsteil der Stadt Freising, Landkreis Freising, Bayern
 Feldhof (Neukirchen), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Feldhof (Schweitenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Schweitenkirchen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Feldhof (Marienheide), Ortsteil der Gemeinde Marienheide, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen